Stanwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stanwood (Iowa)
 Stanwood (Michigan)
 Stanwood (New York)
 Stanwood (Ohio)
 Stanwood (Washington)
 Stanwood Park (Maine)

Stanwood als Teil von Firmierungen:
 Stanwood Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller